Notre-Dame-du-Chêne peut faire référence aux édifices catholiques suivants.

Belgique 
 Basilique Notre-Dame de Bon-Secours, Péruwelz, Hainaut : autrefois appelée Notre-Dame-du-Chêne-entre-Deux-Bois

France 
 Basilique Notre-Dame du Chêne, Vion; Sarthe
 Église Notre-Dame du Chêne, Viroflay, Yvelines
 Chapelle Notre-Dame-du-Chêne, Bar-sur-Seine, Aube
 Chapelle du Chêne, Saint-Martin-de-Connée, Mayenne (diocèse de Laval) : sanctuaire et lieu de pèlerinage marial érigé en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs, dont la statue miraculeuse est encastrée dans le chêne, aujourd'hui desséché, qui se dresse dans la chapelle
 Chapelle Notre-Dame-du-Chêne, Blotzheim, Haut-Rhin : construite sur une ancienne chênaie romaine
 Chapelle Notre-Dame-du-Chêne, Beaumont-Village, Indre-et-Loire
 Chapelle Notre-Dame-du-Chêne en forêt domaniale d'Hémilly
 Chapelle Notre-Dame-du-Chêne, Scey-Maisières, Doubs
 Couvent Notre-Dame du Chêne, Nancy, (Meurthe-et-Moselle)